

Cinema 
 The New World - Il nuovo mondo – film del 2005 diretto da Terrence Malick
 Il nuovo mondo – episodio diretto da Jean-Luc Godard del film collettivo Ro.Go.Pa.G. del 1963

Fumetti 
 Wizards of Mickey IV – Il nuovo mondo – storia a fumetti Disney del 2009

Televisione 
 Il nuovo mondo – primo episodio della terza stagione della serie televisiva 4400

Pagine correlate 
Il mondo nuovo (disambigua)
Nuovo mondo (disambigua)